Халдеево — название населённых пунктов в России:

 Халдеево — село в Томском районе Томской области.
 Халдеево — село в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 
 Холдеево